Pasteur Island är en ö i Antarktis. Den ligger i havet utanför Östantarktis. Frankrike gör anspråk på området.

Källor 

Öar i Östantarktis
Frankrikes anspråk i Antarktis